iep of olm, een soort boom
Olm Brouwerijen, een Nederlandse bierbrouwer
Olm (Luxemburg), een plaats in het Luxemburgse kanton Capellen
olm (salamander), een salamander uit de familie grotsalamanders
OLM (onderhoud), Organizational Level of Maintenance, Operator Level Maintenance, Operational Level Maintenance